Хелен Мэри Дарлинг (; род. 29 августа 1978 года в Колумбусе, Огайо, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 2000 года во втором раунде под общим 17-м номером клубом «Кливленд Рокерс». Играла на позиции разыгрывающего защитника. Ещё будучи действующим игроком женской НБА вошла в тренерский штаб команды NCAA «Мемфис Тайгерс», в которой проработала всего два сезона.

Ранние годы 
Хелен родилась 29 августа 1978 года в городе Колумбус (штат Огайо) в семье Дональда Дарлинга и Патрисии Смит, у неё есть три брата, Дональд, Рональд и Деванд, и сестра, Алисия, училась она там же в средней школе Брукхейвен, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Тренерская карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Кливленд Рокерс»
Игроки «Миннесота Линкс»
Игроки «Колорадо Чилл»
Игроки «Шарлотт Стинг»
Игроки ЖБК «Хапоэль» Тель-Авив
Игроки «Сан-Антонио Старз»
Баскетбольные тренеры США